w mitologii greckiej:
 Astypalaja – matka Eurypylosa, króla wyspy Kos
 Astypalaja – miasto na wyspie Kos

Przypisy

Bibliografia